Misericordia puede referirse a:
Misericordia, actitud bondadosa de compasión hacia otro;
Divina Misericordia: devoción católica centrada en la misercordia y amor de Dios;
Coronilla de la Divina Misericordia: la gran oración para pedir misercordia a Dios;
Misericordia (novela), novela de Benito Pérez Galdós publicada en 1897;
Misericordia, apoyo en las sillerías de los coros;
Retorno de Misericordia, álbum de estudio del grupo de hip hop chileno Tiro de Gracia;
Casas de misericordia, son un tipo de establecimiento de beneficencia;
Hermanas de la Misericordia, orden femenina de la Iglesia Católica fundada por Catherine McAuley en China en 1831;
Puerta de La Misericordia, primera puerta de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana;
Playa de La Misericordia, playa de la ciudad de Málaga en Andalucía, España;
Puente de la Misericordia, puente situado en el municipio de Vivero, en la provincia de Lugo, España;
Hospital de la Misericordia, hospitales en diferentes países del mundo;
Misericordia (película de 1953), película mexicana de 1953 de Zacarías Gómez Urquiza;
Misericordia (película de 2013), película danesa de 2013 de Mikkel Nørgaard;
Misericordia, episodio de la serie Juego de tronos.